Кали́нинское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Калининское — село Жаксынский район Акмолинской области.
 Калининское — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Калининское — прежнее название села Акоре Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Киргизия 
 Калининское — село в Жайыльском районе Чуйской области.

Россия 
 Калининское — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Калининское — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Калининское — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Калининское — село в Каменском районе Пензенской области.
 Калининское — село в Марксовском районе Саратовской области.

Украина 
 Калининское — до 2016 года название села Сухая Грунь в Липоводолинском районе Сумской области.
 Калининское — до 2016 года название посёлка городского типа Калиновское в Великоалександровском районе Херсонской области.

См. также 
 Калининское сельское поселение
 Калинин
 Калинина
 Калининка
 Калинино
 Калининск (значения)
 Калининская
 Калининский